Krantor steht für:

 Krantor (Danzig), Tor mit Kranfunktion, Wahrzeichen von Danzig
 Krantor von Soloi, griechischer Philosoph
 Krantor (Mythologie), Sohn des Amyntor
 (83982) Crantor, den nach der mythologischen Gestalt benannten Asteroid, einem Zentauren